Vyssjaja Liga 2017/2018 var den 27:e säsongen av Belarus högstaliga i fotboll. Säsongen startade den 1 april 2017 och slutade den 26 november 2017. BATE Borisov var regerande mästare, som lyckades försvara titeln.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Abff.by

2017 i Vitryssland
Fotbollssäsongen 2017
2017